Das Damendoppel der Australian Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Arantxa Sánchez-Vicario und Helena Suková. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Pam Shriver und Elizabeth Smylie, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1993